Tatort: Kassensturz bezeichnet:
 Tatort: Kassensturz (1976)
 Tatort: Kassensturz (2009)